Baureihe 250 bezeichnet:

 DR-Baureihe 250, eine schwere Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn
 ADtranz DE-AC33C, eine schwere Diesellokomotive von ADtranz und General Electric